«Тарілка здорового харчування» — це інфографіка, створена експертами Гарвардської школи громадського здоров'я. Це рекомендація для здорового та збалансованого харчування, подане у вигляді тарілки.

Загальний опис

Напої 
Краще пити чай та каву без цукру, а солодкі газовані та алкогольні напої взагалі не вживати. Соки варто обирати холодного віджиму та без цукру в складі, але пам'ятайте, що цілий фрукт набагато корисніший за сік з нього. Починайте свій день зі склянки води. Щодня її потрібно споживати від 1,5 літра. Вода живить всі органи людини та сприяє кращому травленню.

Активність 
Червоний чоловічок на схемі зі словами «Будьте активні» нагадує вам про обов'язкову щоденну активність — це 10 тисяч кроків та 30-40 хвилин фізичних вправ. Активний спосіб життя забезпечить вам здорове та тривале життя.

Посилання